Il doppio femminile del torneo di tennis Lipton Championships 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Larisa Neiland e Jana Novotná che hanno battuto in finale Jill Hetherington e Kathy Rinaldi 6-2, 7-5.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Larisa Neiland /  Jana Novotná (Campionesse)
 Lori McNeil /  Rennae Stubbs (semifinali)
 Pam Shriver /  Elizabeth Smylie (quarti di finale)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi (finale)
 Mary Joe Fernández /  Zina Garrison (quarti di finale)
 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (terzo turno)
 Isabelle Demongeot /  Elna Reinach (quarti di finale)

 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (secondo turno)
 Amanda Coetzer /  Linda Wild (secondo turno)
 Yayuk Basuki /  Nana Miyagi (terzo turno)
 Sandy Collins /  Mary Lou Daniels (secondo turno)
 Kimberly Po /  Robin White (terzo turno)
 Nathalie Tauziat /  Judith Wiesner (secondo turno)
 Debbie Graham /  Brenda Schultz (semifinali)
 Evgenija Manjukova /  Leila Meskhi (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Lipton Championships 1993